Декан може да означава:

 Декан, положај на универзитетима
 Декан (једињење), хемијско једињење из групе алкана
 Декан (висораван), висораван у Индији